Fossum peut faire référence à :

Patronyme 

 Grethe G. Fossum (1945-2019), femme politique norvégienne.
 Iver Fossum (1996-), footballeur international norvégien.
 Karin Fossum (1954-), écrivaine norvégienne. 
 Michael E. Fossum (1957-), astronaute américain.
 Per Fossum (1910-2004), ancien spécialiste norvégien du combiné nordique, de ski de fond, de saut à ski et de ski alpin.
 Thor Fossum (1916-1993), homme politique norvégien.

Animal 
 , myriapode.
 , ver rond.

Plante 
 , espèce de plante.

Homonymie de patronyme